«Путешествие „Единорога“» () — американо-канадский телефильм в жанре приключенческого фэнтези режиссёра Филипа Спинка, основанный на романе «Путешествие Бассета» Джеймса С. Кристенсена. В главных ролях Бо Бриджес, Шанталь Конлин и Хезер МакЭвен. Премьера в мире состоялась 2 марта 2001 года.

Сюжет 
Профессор Алан Айслинг, вместе с дочерьми Кэсси и Мирандой, из-за одного случая, в сопровождении гнома Малакая и эльфа Себастьяна, отправляются в волшебный мир. В нём существует пророчество, что Алан и его дети должны спасти этот мир от нашествия троллей, при помощи обитающего там дракона. Они попадают на корабль «Единорог», на котором отправляются в путешествие.

По пути плавания команда попадает на остров с находящимся там лабиринтом. Там они находят череп дракона, который упоминается в пророчестве, и забирают его на корабль. Также здесь они знакомятся с Минотавром, который присоединяется к их команде. Через некоторое время, тролли нападают на судно и отбирают череп. После битвы на корабле, команда направляется в дальнейшее плавание, чтобы добраться до острова Фей — столицы волшебного мира. Во время этого путешествия к команде «Единорога» присоединяется Медуза Горгона.

А в это время тролль Скотос, царь всех троллей, вместе со своей армией нападает на остров Фей и завоёвывает его. Все его жители становятся рабами и отправляются работать на рудники. Корабль «Единорог» приплывает к острову Фей, и члены его команды видят, что остров пришёл в запустение. Они встречают королеву волшебного мира Титанию, которая говорит им, что ничем не может помочь команде. Она обращается к мудрецу, который говорит: «Верьте в них самих, и тогда вера придет к ним, и они исполнят пророчество».

Корабль «Единорог» отплывает к острову троллей, и его команда высаживается на нём. Они идут во вражеский лагерь, где Миранда крадёт череп дракона. Но тролли замечают её, и в рудниках начинается битва. В один момент, Скотос заполучает череп, однако, вскоре, оседлав Единорога, Кэсси выхватывает его из рук царя троллей и мчится по руднику, попадая в тупик. В это время союзники поспевают к ней и встают между ней и троллями. Когда отец уговаривает дочь отдать череп, Кэсси поднимает его в воздух с криком «Credendo Vides!», и череп обретает форму, мышцы, крылья и становится полноценным драконом, разящим своим пламенем врагов-троллей. На этом битва заканчивается.

Алан вместе с дочерьми возвращается домой, потому что пророчество было исполнено.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  

Телефильмы на английском языке
Телефильмы США
Телефильмы Канады
Телефильмы 2001 года
Приключенческие фильмы Канады
Фильмы Канады в жанре фэнтези
Экранизации сюжетов греко-римской мифологии